Il singolare del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michal Tabara che ha battuto in finale David Sánchez 7-5, 6-0.

Teste di serie 

 Andreas Vinciguerra (primo turno)
 Sláva Doseděl (secondo turno)
 Álex Calatrava (secondo turno)
 Jiří Vaněk (quarti di finale)

 André Sá (primo turno)
 David Sánchez (finale)
 Juan Antonio Marín (secondo turno)
 Emilio Benfele Álvarez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 2000